L'expression « École d'Athènes » peut faire référence à :
 l'École néoplatonicienne d'Athènes, un courant du néoplatonisme (de 375 à 529) ;
 L'École d'Athènes, une fresque du peintre italien Raphaël (1510) ;
 la tapisserie des Gobelins réalisée d'après cette fresque, et installée depuis 1879 au Palais Bourbon (dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale française), à Paris ;
 l'École française d'Athènes, un établissement universitaire français situé à Athènes, en Grèce.